Podgoria (rumänisch für „Weinberg“) ist der Name folgender Orte:
 Podgoria (Buzău), Rumänien
 Podgoria (Prahova), Rumänien
 Podgoria (Gemeinde Weiden), Katastralgemeinde von Weiden bei Rechnitz, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Oberpodgoria (Gemeinde Weiden bei Rechnitz), ein Ort der Gemeinde Weiden bei Rechnitz, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Unterpodgoria (Gemeinde Weiden bei Rechnitz), ein Ort der Gemeinde Weiden bei Rechnitz, Bezirk Oberwart, Burgenland